Jacquardmechanisme
 Jacquardgetouw
 Joseph-Marie Jacquard, de uitvinder van het jacquardweefgetouw
 Jacquardbreiwerk (breiwerk met motieven in verschillende kleuren)